Loderer ist der Familienname folgender Personen:

 Benedikt Loderer (* 1945), Schweizer Architekturpublizist
 Claudio Loderer (* 1950), Schweizer Ökonom
 Eugen Loderer (1920–1995), deutscher Gewerkschaftsfunktionär
 Sabine Loderer (* 1981), deutsche Fußballspielerin
 Thomas Loderer (* 1969), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)